

Rivieren
Black River (rivier in Jamaica)
Black River (Ontario), verschillende rivieren in Ontario
Black River (Ierland), een rivier in Ierland.
Black River (Alaska) 
Black River (Arizona)
Black River (rivier in New York)
Black River (Louisiana)
Black River (North Carolina)
Black River (Ohio) 
Black River (South Carolina)
Black River (New Jersey)
Black River (New Mexico)
Đà rivier, de zwarte rivier in Vietnam

Plaatsen 
Black River (Mauritius), een district van Mauritius
Black River (plaats in Jamaica)
Black River (Michigan)
Black River (plaats in New York)
Black River (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Films 
 Black River (1957), een Japanse film door Masaki Kobayashi
 Black River (1993), een Australische film door Kevin Lucas
 Black River (2001), een Amerikaanse televisiefilm

Band 
 Black River (band), Poolse heavy metalband.